A szkeleton a téli olimpiai játékokon először 1928-ban szerepelt. Később 1948-ban újra a programban volt, majd hosszú szünet után 2002-ben tért vissza. A nők számára 2002-től rendeznek versenyeket.

Éremtáblázat

Versenyszámok

Résztvevők nemzetek szerint 
A 2014-es olimpiával bezárólag 28 különböző lobogó alatt indult versenyző ebben a sportágban a játékok során. Közülük mindössze öt nemzet (nem számítva egyes országok utódállamait) képviseltette magát minden olimpián ebben a versenyszámban.

Magyarország még nem indított versenyzőt.

Források 

Szkeleton